Лаше́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Барбезьё-Сент-Илер. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16176.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 130 км южнее Пуатье, в 34 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 285 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 175 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 136 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 136 активных работали 128 человек (71 мужчина и 57 женщин), безработных было 8 (3 мужчины и 5 женщин). Среди 39 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта